Applicatie, benaming voor computerprogramma's anders dan besturingssystemen
 Mobiele app, benaming voor software voor mobiele apparaten
 Webapplicatie, een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd
 Een bericht via de dienst WhatsApp
 APP (film), een Nederlandse film uit 2013
 Afrikaanse paardenpest, een dierenziekte
 The Alan Parsons Project, een Britse progressieve rockband